Cleburne County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Cleburne County (Alabama)
Cleburne County (Arkansas)